Olof Hallin kan syfta på:

 Olof Hallin (1821–1888), svensk läkare och riksdagsman 
 Olof Hallin (1827–1879), svensk disponent och riksdagsman